Вейккауслига 2017 () — 87-й сезон чемпионата Финляндии по футболу с момента его создания. Чемпионский титул защищал клуб «Мариехамн». Чемпионом страны в 28-й раз в своей истории стал клуб «ХИК» из Хельсинки.

Регламент

Общие сведения 
В чемпионате участвуют 12 команд. Они играют между собой трёхкруговой турнир (33 тура).

Еврокубковая квота 
Чемпион Финляндии стартует в Лиге чемпионов УЕФА с 1-го квалификационного раунда.

В Лиге Европы Финляндию представляют обладатель кубка страны, а также команды, занявшие 2-е и 3-е места в чемпионате. Если кубок завоёвывает одна из первых трёх команд национального первенства, то место в Лиге Европы достаётся 4-й команде чемпионата. Все три финские команды стартуют в Лиге Европы с 1-го квалификационного раунда.

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
После предыдущего сезона лига претерпела следующие изменения:
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}
Новым участником чемпионата стал футбольный клуб «Йювяскюля».

Клубы и стадионы

Турнирная таблица

Стыковые матчи 
Клуб «ХИФК», занявший 11 место играл стыковые матчи за право остаться в Вейккауслиге на следующий сезон с клубом «Хонка», занявшим 2-е место в турнире Первого дивизиона 2017.

Таким образом по сумме двух матчей за счёт гола забитого на выезде победила команда «Хонка» и будет играть в Вейккауслиге в следующем сезоне.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Чемпионат Финляндии по футболу
Спорт в Финляндии в 2017 году
Финляндия